

Architettura militare 
 Fortezza – costruzione militare
 Fortezza di collina – tipo di fortezza
 Fortezza – fortificazione militare nel comune di Fortezza in provincia di Bolzano

Arte 
 Fortezza – affresco di Giotto
 Fortezza – dipinto di Sandro Botticelli

Geografia 
 Fortezza – comune in provincia di Bolzano

Filosofia e teologia 
 Fortezza – dono dello Spirito Santo
 Fortezza – una delle quattro virtù cardinali
 Fortezze – uno dei nove ordini di angeli cristiani

Giochi 
 Fortezza – posizione nel gioco degli scacchi per ottenere la patta
 Fortezza – set di espansione del gioco di carte collezionabili Magic: l'Adunanza, edito da Wizards of the Coast

Pagine correlate 

Forza (disambigua)
La fortezza